Jon Petter Sandaker (ur. 24 lutego 1974 roku) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Lorenskom Ski Club.

Przebieg kariery 
Zadebiutował w Pucharze Świata 3 grudnia 1995 w Lillehammer. Zajął tam 42. pozycję. To był jedyny start Sandakera w tym sezonie.

Sezon 1997/1998 zaczął od 4. miejsca podczas inauguracyjnego konkursu w Lillehammer. Przegrał wówczas z Dieterem Thomą, Jani Soininenem i Noriaki Kasai. W drugim konkursie Sandaker zajął 12. miejsce. Na skoczniach normalnych w Predazzo, Villach i Harrachovie zajął odpowiednio 26., 23. i 29. miejsce. W Engelbergu zajął 43. miejsce. Kolejny start Sandakera nastąpił 11 stycznia 1998 w Ramsau, gdzie był 42. W zakopiańskich konkursach tylko raz zapunktował – w drugim konkursie był na 18. miejscu. Poza tym zapunktował jeszcze pięciokrotnie i w klasyfikacji PŚ był 28. z 217 punktami na koncie.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich w 1998 odbywały się na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie. Zawody te jednocześnie były zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. W pierwszym konkursie Norweg był 12. a w drugim nie startował wobec czego zajął ostatecznie 33. miejsce.

W inauguracyjnym konkursie sezonu 1998/1999 na Lysgårdsbakken w Lillehammer był na 25. miejscu. W drugim konkursie nie startował. 12 grudnia 1998 w jednoseryjnym konkursie w Oberhofie zajął 39. miejsce. Później startował w dwóch konkursach na Velikance w Planicy, gdzie tylko w finałowym konkursie zapunktował będąc 26. W całym sezonie Norweg zgromadził 11 punktów i został sklasyfikowany na 75. miejscu.

W inauguracyjnych konkursach sezonu 1999/2000 w Kuopio nie punktował – był 43. i 41. Na Wielkiej Krokwi zajął w pierwszym konkursie 32. pozycję, w drugim zapunktował będąc 25. Potem jeszcze startował dwa razy – w Willingen był 43. a w Tauplitz 47. Konkurs na austriackim mamucie był ostatnim konkursem Norwega w zawodach PŚ. W klasyfikacji Sandaker zajął 73. miejsce.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
1998  Oberstdorf – 33. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 28.
 sezon 1998/1999: 75.
 sezon 1999/2000: 73.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach 
Miejsca Jona Pettera Sandakera w Pucharze Świata w lotach narciarskich

Mistrzostwa Norwegii w skokach narciarskich 
Jon Petter Sandaker w swojej karierze zdobył tylko jeden medal na krajowych mistrzostwach - srebrny. Zdobył go w 1998 roku w Trondheim, przegrywając tylko z Kristianem Brendenem.

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Przypisy 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974